Archer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Archer
 Allan F. Archer
 Alan W. Archer
 Michael Archer